Jatibaru (Asakota), een bestuurslaag in Indonesië
Jatibaru (Ciasem), een bestuurslaag in Indonesië
Jatibaru (Cikarang Timur), een bestuurslaag in Indonesië
Jatibaru (Tanjung Bintang), een bestuurslaag in Indonesië
Jatibaru (Jatisari), een bestuurslaag in Indonesië